Anton Ulrich von Imhoff, ab 1697 Freiherr von Imhoff (* 1695; † März 1735) war ein deutscher Domherr und Offizier.

Leben 
Imhoff stammte aus der Adelsfamilie von Imhoff und wurde 1697 in den Freiherrenstand erhoben. Ab 1713 war er Domherr in Naumburg (Saale). Er stand als Offizier im Dienst der Sächsischen Armee und hatte den Dienstgrad eines Hauptmanns.

Verheiratet war er mit Hedwig Wilhelmina geb. von Dieskau.

Weblinks 
 Anton Ulrich Freiherr von Imhof (sic!) (GSN: 083-01838-001). In: Germania Sacra, abgerufen am 31. Dezember 2022.

Anton Ulrich
Domherr (Naumburg)
Freiherr
Deutscher
Geboren 1695
Gestorben 1735
Mann
Domherr (18. Jahrhundert)